Alija puede referirse a:

 Alija del Infantado, localidad y municipio de la provincia de León, España.
 Alija de la Ribera, localidad del municipio de Villaturiel, provincia de León, España.
 Alija, despoblado del municipio de Peraleda de San Román, provincia de Cáceres, España.

 Alija Izetbegović (1925 - 2003), primer presidente de la República de Bosnia y Herzegovina, entre 1990 y 2000.